Goldene Zahl (lat.: numerus aureus) kann bezeichnen:

 das feste Teilungsverhältnis beim Goldenen Schnitt
 eine variable Zahl bei der Kalenderrechnung, siehe Goldene Zahl (Kalender)